Список приматов, внесённых МСОП в красный список угрожаемых видов.

См. также 
 Список китообразных по популяции
 Список китообразные по населению

Примечания 

Списки МСОП угрожаемых видов млекопитающих